Fed Baby’s — совместный микстейп американских рэперов MoneyBagg Yo и YoungBoy Never Broke Again, выпущенный 16 ноября 2017 года на лейблах Never Broke Again, Bread Gang Entertainment, Collective Music Group, Atlantic Records, Interscope Records и N-Less Entertainment. В микстейпе имеются две песни при участии Янг Тага и Quavo. На следующий день после выхода микстейпа YoungBoy обругал MoneyBagg Yo в видео, опубликованном в Instagram, сказав: «К чёрту эту ленту! И я хочу курить, сука, я не играю». Микстейп позже дебютировал под номером 21 в американском чарте Billboard 200.

Список треков

Чарты

Примечания 

Микстейпы 2017 года
Альбомы YoungBoy Never Broke Again
Moneybagg Yo